Beckingham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beckingham, Nottinghamshire, ort i England, 
 Beckingham, Lincolnshire, ort i England,